El término Encantamiento hace referencia a varios artículos:

 En Parapsicología: Encantamiento (parapsicología).
 En Magia: Encantamiento como hechizo o conjuro que produce o somete a poderes mágicos.
 Encantamiento de serpientes, práctica que aparenta hipnotizar a una serpiente tocando un instrumento.
 Encantamientos de Merseburg, dos encantamientos medievales, escritos en antiguo alto alemán.
 Encantamientos, una de las asignaturas en la ficción del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.